Mirny (« pacifique » en russe) peut faire référence à :
 Max Mirnyi (1977-), joueur de tennis biélorusse
 Mirny, ville de l'oblast d'Arkhangelsk, Russie
 Mirny, ville de la République de Sakha, Russie
 Mirny, commune urbaine de l'oblast de Briansk, Russie
 Mirny, commune urbaine de l'oblast de Kirov, Russie
 Mirny, commune urbaine de l'oblast de Samara, Russie
 Mirny, base de recherche russe en Antarctique

Homonymie de toponyme